El término camello puede designar:

 Cualquiera de las especies del género Camelus, mamíferos ungulados dotados de joroba nativos del Asia y África.
 En particular, a la especie C. bactrianus, el camello bactriano.
 En España, se llama vulgarmente  camello a los traficantes de droga.
Camello, mecanismo para suspender un buque
Camello, nombre popular del Metrobús de La Habana.